Cneo Cornelio Escipión puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Cneo Cornelio Escipión (pretor).— Pretor alrededor del año 109 a. C.
 Cneo Cornelio Escipión (pretor 177 a. C.).— Pretor en el año 177 a. C.
 Cneo Cornelio Escipión (triumvir agris dandis).— Triumvir agris dandis en el año 218 a. C.
 Cneo Cornelio Escipión Asina.— Cónsul en los años 260 y 254 a. C.
 Cneo Cornelio Escipión Calvo.— Cónsul en el año 222 a. C.
 Cneo Cornelio Escipión Hispalo.— Cónsul en el año 176 a. C.
 Cneo Cornelio Escipión Hispano.— Pretor en el año 139 a. C.